Novo Brdo je lahko:
 Novo Brdo, Kravarsko (Hrvaška)
 Novo Brdo Mrežničko (Hrvaška)
 Novo Brdo, Kosovo
 Novo Brdo, Ljubljana (stanovanjska soseska)